Kouliach (Куляш) est un patronyme russe:
Denis Kouliach (1983-) joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe